Franks Wild Years — девятый студийный альбом автора-исполнителя Тома Уэйтса, изданный в 1987 году.

Об альбоме 
Название Franks Wild Years альбом получил от одноимённой песни с Swordfishtrombones. Подзаголовок Un Operachi Romantico in Two Acts подчёркивает, что альбом задуман как пьеса о неком Фрэнке О’Браене. Пьеса Тома проходила в 1986 году в Чикаго, при поддержке компании Steppenwolf Theatre Company. Песни с альбома были использованы в драматических и детективных фильмах и сериалах: «Way Down in the Hole» в «Прослушке», «Temptation» и «Cold Cold Ground» в «Леоло», «Cold Cold Ground» в «Убойном отделе».

Список композиций 
Первая сторона:

Вторая сторона:

Участники записи 
 Том Уэйтс — вокал, фортепиано, гитара, меллотрон, барабаны, конга, бубен
 Франсис Тамм — подготовленное фортепиано
 Морис Тэппер — гитара
 Ларри Тэйлор — бас-гитара, контрабас
 Уильям Шиммел — пианино, аккордеон
 Марк Рибо — гитара, банджо
 Линн Джордан — бэк-вокал
 Лесли Холланд — бэк-вокал
 Дэвид Хигалдо — аккордеон
 Грег Коэн — бас-гитара, альт, аранжировка
 Ральф Карни — саксофон, тенор-саксофон, скрипка
 Анжела Браун — бэк-вокал
 Джей Андерсон — бас-гитара
 Майкл Блэр — барабаны, конга, перкуссия, маракас, маримба, колокольчики
 Кэтлин Бреннан — аранжировка

Ссылки 
 Альбом сайте Discogs 
 История пьесы на сайте Steppenwolf Theatre Company 

Альбомы 1987 года
Альбомы Тома Уэйтса